La lingue est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains poissons classés ainsi : 

 Lingue peut désigner tous les poissons du genre Molva, des poissons appelés aussi julienne ou élingue
Lingue blanche, lingue franche ou grande lingue – Molva molva (Linnaeus, 1758)
Lingue bleue – Molva dypterygia (Pennant, 1784)
Lingue espagnole – Molva macrophthalma (Rafinesque, 1810)

 Lingue, dans le genre Genypterus, désigne une seule espèce : Genypterus blacodes ou abadèche rose.

Étymologie 
Le mot lingue vient de « longue », en référence à la silhouette allongée de ces poissons.

Notes et références 

Poisson (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu